Zoa ist:

 eine Form des Vornamens Zoe
 Christophe Zoa (* 1961), Bischof von Sangmélima
 Jean Zoa, Erzbischof von Yaoundé, Kamerun, 21. Dezember 1961 – 20. März 1998

ZOA ist die Abkürzung für:
 Zone of Avoidance in der Astronomie
 Zionist Organization of America
 Zyon oreth Amestre
 Oakland Air Route Traffic Control Center
 ZOA Deutschland, Hilfsorganisation

ZOA